Эрдынеев (женский вариант — Эрдынеева) — бурятская фамилия. Известные носители:

 Эрдынеев, Бато Эрдынеевич — почётный гражданин Агинского Бурятского автономного округа.
 Эрдынеев, Жимба Жамсо — бурятский буддистский религиозный деятель, глава Центрального духовного управления буддистов СССР.
 Эрдынеев, Доржи Осорович — народный писатель Бурятии.

См.также 
 Эрдынеева, Долгоржап Бальшиевна — советский общественный деятель, доярка.
 Эрдыниева, Наталья Константиновна — российский стрелок из лука, участница Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Примечания